Белый, Пётр Михайлович (1939—2020) — советский футболист, тренер.
 Белый, Пётр Семёнович (род. 1971) — российский художник, куратор.
 Белый, Пётр Сергеевич (род. 1949) — советский российский композитор.
 Белый, Пётр Александрович (род. 1972)  – основатель и руководитель фармацевтической группы «Промомед».